Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 na dystansie 7,5 km odbył się 11 lutego. Była to pierwsza żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk, a zarazem pierwsze kobiece zmagania olimpijskie w biathlonie. Zawody odbyły się na trasach w Les Saisies, niedaleko Albertville. Do biegu zostało zgłoszonych 69 zawodniczek, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską została Anfisa Riezcowa ze wspólnej reprezentacji, srebrny medal wywalczyła Niemka Antje Misersky, a trzecie miejsce zajęła Jelena Biełowa ze wspólnej reprezentacji.

Wyniki

Bibliografia 
  
 todor66.com: Biathlon Women 7.5km XVI Winter Olympic Games 1992 Albertville (FRA) - Tuesday 11.02 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992